Joe Vitale může být:

 Joe Vitale (hudebník) (* 1949) – americký hudebník
 Joe Vitale (spisovatel) (* 1953) – americký spisovatel
 Joe Vitale (lední hokejista) (* 1985) – americký lední hokejista